Birdman (glazbenik)
Birdman (2014.), američki satirični film
Harvey Birdman, lik iz crtanog filma Hanne-Barbere
Bird-Man, ime triju junaka iz Marvelovih stripova
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2019.), film